Stati Uniti d'America
 Delavan – città della Contea di Tazewell, Illinois
 Delavan – città della Contea di Faribault, Minnesota
 Delavan – città della Contea di Walworth, Wisconsin